Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 667 dans le monde.

 Route nationale 667 en France
 Route régionale 667 en Slovénie